Вознесеновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Вознесеновское сельское поселение — в составе Ивнянского района
 Вознесеновское сельское поселение — в составе Шебекинского района

Воронежская область 
 Вознесеновское сельское поселение — в составе Таловского района

Калмыкия 
 Вознесеновское сельское поселение — в составе Целинного района